

Освајачи медаља на СП - скока удаљ 

Победници светских првенстава у атлетици на отвореном у дисциплини скок удаљ, која је била на програму такмичења од првог Светског првенства у Хелсинкију 1983. године, приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима. Резултати су дати у метрима.

 в = скок са ветром јачим од дозвољеног 2,00 м/с (+2,99 м/с), па резултат није признат као рекорд.
Легенда: СР = Светски рекорд, РСП = Рекорд светских првенстава, ЕР = Европски рекорд, ЈАР = Јужмоамерички рекорд, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЛРС = Рекорд сезоне (најбоље време сезоне), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд,

Биланс медаља скок удаљ 
 стање после СП 2019.

Вишеструки освајачи медаља 
Стање после 17. СП 2019.

Национални пласман у скок удаљ за мушкарце на светским првенствима 
Ово је преглед успешности земаља у скоку удаљ за мушкарце на светским првенствима на отвореном, према осам првопласираних (финалиста) на свим првенствима закључно са Светским првенством 2017. године. Бодови се додељују тако што прволасирани добија 8 бодова, другопласирани 7, и тако до последњег осмог који добија 1 бод.

Види још 
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок удаљ за мушкарце
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок удаљ
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок удаљ
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок удаљ за жене

Извори

Спољашње везе 
 Светска првенства у атлетици на отвореном сајт WA

Скок удаљ
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном